Gomółka (außerhalb Polens auch: Gomolka; poln. Aussprache: //) ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Gomolka (1942–2020), deutscher Politiker (CDU)
 Mikołaj Gomółka (um 1535 – nach 1591), polnischer Komponist

Siehe auch:
 Gomułka (in der polnischen Aussprache phonetisch identischer Name)